Chronologie du cyclisme
2020 en cyclisme - 2021 en cyclisme - 2022 en cyclisme
Le résumé de l'année 2021 en cyclisme.

Par mois

Janvier 
3 janvier : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Hulst.
24 janvier : Coupe du monde de cyclo-cross, manche d'Overijse.
30-31 janvier : championnats du monde de cyclo-cross, à Ostende, en Belgique.

Février 
21- : Tour des Émirats arabes unis (UCI World Tour)
 :  Circuit Het Nieuwsblad (UCI World Tour)

Mars 
2-6 mars : championnats d'Afrique sur route, à Sheikh Zayed City, en Égypte.
 : Strade Bianche (UCI World Tour)
6 mars : Strade Bianche féminines (UCI World Tour féminin)
7- : Paris-Nice (UCI World Tour)
10-13 mars : championnats d'Afrique sur piste, au Caire, en Égypte.
 10- : Tirreno-Adriatico (UCI World Tour)
 : Milan-San Remo (UCI World Tour)
21 mars : Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio (UCI World Tour féminin)
22- : Tour de Catalogne (UCI World Tour)
 : Classic Bruges-La Panne (UCI World Tour)
24-28 mars : championnats panaméricains de VTT, à Salinas, à Porto Rico.
25 mars : Trois Jours de La Panne féminin (UCI World Tour féminin)
 : E3 Saxo Bank Classic (UCI World Tour)
 : Gand-Wevelgem (UCI World Tour)
28 mars : Gand-Wevelgem féminin (UCI World Tour féminin)
 : À travers les Flandres (UCI World Tour)

Avril 
 : Tour des Flandres (UCI World Tour)
 : Tour des Flandres féminin (UCI World Tour féminin)
 5- : Tour du Pays basque (UCI World Tour)
 : Amstel Gold Race (UCI World Tour)
 : Amstel Gold Race féminine (UCI World Tour féminin)
 :  Flèche wallonne (UCI World Tour)
 :  Flèche wallonne féminine (UCI World Tour féminin)
 : Liège-Bastogne-Liège (UCI World Tour)
 : Liège-Bastogne-Liège féminin (UCI World Tour féminin)
- :  Tour de Romandie (UCI World Tour)

Mai 
7-9 mai : Coupe du monde de VTT, manche d'Albstadt.
8-9 mai : Coupe du monde de BMX, manches de Vérone.
8- : Tour d'Italie (UCI World Tour)
13-16 mai : Coupe des nations sur piste, manche de Hong Kong.
14-16 mai : Coupe du monde de VTT, manche de Nove Mesto.
20-23 mai : Tour de Burgos féminin (UCI World Tour féminin)
29-30 mai : Coupe du monde de BMX, manches de Bogota.
- : Critérium du Dauphiné (UCI World Tour)

Juin 
3-4 juin : championnats d'Europe de BMX freestyle Flat, à Bochum, en Allemagne.
4-8 juin : championnats du monde de cyclisme urbain, à Montpellier, en France.
6- : Tour de Suisse (UCI World Tour)
11-13 juin : Coupe du monde de VTT, manche de Leogang.
20 juin  : championnats d'Europe de VTT marathon, à Evolène, en Suisse.
23-29 juin : championnats panaméricains sur piste, à Lima, au Pérou.
26 juin  : championnats d'Europe de VTT ultra marathon, à Vielha e Mijaran, en Espagne.
26 juin : La course by Le Tour de France (UCI World Tour féminin)
- :  Tour de France (UCI World Tour)

Juillet 
2-4 juillet  : Coupe du monde de VTT, manche des Gets.
8-11 juillet : Coupe des nations sur piste, manche de Saint-Pétersbourg.
9-11 juillet  : championnats d'Europe de BMX, à Zolder, en Belgique.
24-juillet-8 août : Jeux olympiques, à Tokyo, au Japon.
 : Classique de Saint-Sébastien (UCI World Tour)
 : Classique de Saint-Sébastien féminine (UCI World Tour féminin)

Août 
6-8 août  : championnats d'Europe de VTT descente, à Maribor, en Slovénie.
8 août  : Coupe du monde de cross-country eliminator, manche de Louvain.
9- : Tour de Pologne (UCI World Tour)
12-15 août  : championnats d'Europe de VTT, à Novi Sad, en Serbie.
12-15 août : Tour de Norvège féminin (UCI World Tour féminin)
13-15 août : championnats panaméricains sur route, à Saint-Domingue, en République dominicaine.
- : Tour d'Espagne  (UCI World Tour)
15 août  : Coupe du monde de VTT, manche de Maribor.
15 août  : Coupe du monde de cross-country eliminator, manche de Audenarde.
21-22 août : championnats du monde de BMX, à Papendal, aux Pays-Bas.
22 août  : Coupe du monde de cross-country eliminator, manche de Valkenswaard.
24-29 août : championnats du monde de VTT, à Val di Sole, en Italie
24-29 août : Simac Ladies Tour (UCI World Tour féminin)
25 août-3 septembre : Jeux paralympiques, à Tokyo, au Japon.
 :  Bretagne Classic (UCI World Tour)
30 août : Grand Prix de Plouay féminin (UCI World Tour féminin)
 - : Benelux Tour (UCI World Tour)

Septembre 
-5 septembre  : championnats du monde de trial, à Vic, en Espagne.
2-5 septembre : Ceratizit Challenge by La Vuelta (UCI World Tour féminin)
3 septembre : championnats panaméricains de VTT marathon, à San Pedro de Atacama, au Chili.
3-5 septembre  : Coupe du monde de VTT, manche de Lenzerheide.
5 septembre : championnats du monde de cross-country eliminator, à Graz, en Autriche. 
8-12 septembre : championnats d'Europe sur route, à Trente, en Italie.
9-12 septembre : Coupe des nations sur piste, manche de Cali.
12 septembre   : Coupe du monde de cross-country eliminator, manche de Winterberg.
15-19 septembre  : Coupe du monde de VTT, manches de Snowshoe.
17 septembre   : Coupe du monde de cross-country eliminator, manche de Jablines-Annet.
19 septembre : Eschborn-Francfort (UCI World Tour)
19-26 septembre : championnats du monde sur route, en Flandre, en Belgique.
24-26 septembre : championnats panaméricains de VTT descente, à Sapiranga, au Brésil.

Octobre 
2 octobre : Paris-Roubaix Femmes (UCI World Tour féminin)
2 octobre : championnats du monde de VTT marathon, à Capoliveri, en Italie.
2 octobre : Coupe du monde de cross-country eliminator, manche de Barcelone.
  : Paris-Roubaix (UCI World Tour)
4-9 octobre : The Women's Tour (UCI World Tour féminin)
5-9 octobre  : championnats d'Europe sur piste, à Granges, en Suisse.
 : Tour de Lombardie (UCI World Tour)
10 octobre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Waterloo.
13 octobre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Fayetteville.
17 octobre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Iowa City.
20-24 octobre : championnats du monde sur piste, à Roubaix, en France.
22 octobre : Coupe du monde de cross-country eliminator, manche du Bahreïn.
23 octobre : Tour de Drenthe féminin (UCI World Tour féminin)
23-24 octobre : Coupe du monde de BMX, manches de Sakarya.
24 octobre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Zonhoven.
29-31 octobre : championnats du monde de cyclisme en salle, à Stuttgart, en Allemagne.
30-31 octobre : Coupe du monde de BMX, manches de Sakarya.
31 octobre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche d'Overijse.

Novembre 
6-7 novembre : championnats d'Europe de cyclo-cross, à Wijster, aux Pays-Bas.
13 novembre : championnats panaméricains de BMX, à Lima, au Pérou.
13-14 novembre : championnats d'Europe de BMX freestyle Park, à Moscou, en Russie.
14 novembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Tábor.
21 novembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Coxyde.
28 novembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Besançon.

Décembre 
4-5 décembre : championnats panaméricains de cyclo-cross, à Garland, aux États-Unis.
5 décembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche d'Anvers.
12 décembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Val di Sole.
12 décembre : championnats panaméricains de BMX freestyle, à Lima, au Pérou.
15 décembre : championnats d'Europe de beachrace, à Dunkerque, en France.
18 décembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Rucphen.
19 décembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Namur.
26 décembre : Coupe du monde de cyclo-cross, manche de Termonde.

Décès ( † )

Notes et références 

Cyclisme en 2021
Actualité sportive en 2021